Таємниця зачарованої монети - фантастичний твір українського письменника Сергія Боднара, написаний у 2010-2012 роках. Вперше виданий видавництвом Рута.

Сюжет 
Таємниця зачарованої монети - це перший твір, написаний для дітей, дія якого відбувається в сучасному Кам'янці-Подільському. Друзі Іринка і Андрійко за дивних обставин знаходять старовинну монету, після чого й починаються їхні пригоди та випробування. Про давню монетку дізнається нумізмат Леонід і хоче стати її власником. Дівчинка, котра росте без батьків, раптом отримує нагоду заволодіти чималими статками, проте вагається, адже дізнається історію монетки і знає, що, якщо не поверне її господареві, то постраждають люди, хоч вони й з минулого. Її однокласник не сумнівається у виборі, оскільки переконаний, що навіть за бажання не зможуть повернути монету, тому що між ними і господарями знахідки - нездоланна перепона - декілька століть. Між товаришами відбуваються довгі протистояння. Ще крок - і дружба дітей обірветься... Проте... Хто ж і що переможе - жага до збагачення і здійснення дріб'язкових мрій чи дружба і милосердя?
Ця історія для тих, хто вірить в чудеса, це перевірка на чуйність і людяність.

Персонажі 
Леонід
Іринка
Андрійко

Посилання 
Сергій Боднар про секрет успіху власних книг 
Таємниця зачарованої монети в архіві Хмельницької бібліотеки 
Про Сергія Боднара написали в журналі PHOENIX

Українські науково-фантастичні твори